Partito Socialdemocratico dei Lavoratori – partito politico dei Paesi Bassi
Partito Socialdemocratico dei Lavoratori – partito politico della Germania, poi confluito nel Partito Socialista dei Lavoratori di Germania
Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia – partito politico della Svezia
Partito Socialdemocratico dei Lavoratori d'Austria – partito politico austriaco, poi ridenominato Partito Socialdemocratico d'Austria
Partito Socialdemocratico Estone dei Lavoratori – partito politico dell'Estonia